Эллисон Фишер:
 Фишер, Эллисон (род. 1968) — английская снукеристка и пулистка.
 Фишер, Эллисон (род. 1988) — американская актриса, певица.